Els 50 metres braça femení es va celebrar entre el 8 i el 9 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 10:08.
 Classificades

Semifinals 
Les semifinals es van celebrar el 8 d'agost a les 17:56.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 
La final es va disputar el 9 d'agost a les 17:39.

Referències 

50 metres braça femení